Ahnert ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Willibald Ahnert (1885–1927), deutscher Maler und Grafiker 
 Elisabeth Ahnert (1885–1966), deutsche Künstlerin
 Ernst Ahnert (1859–1944), deutscher Lehrer und Stenograf
 Eva Ahnert-Rohlfs (1912–1954), deutsche Astronomin
 Frank Ahnert (1927–2017), deutscher Geomorphologe
 Gerlind Ahnert (1934–2007), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Moderatorin
 Gussy Hippold-Ahnert (1910–2003), deutsche Malerin
 Hilmar Ahnert (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Lieselotte Ahnert (* 1951), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Oswald Ahnert (1843–1920), deutscher Jurist und Politiker, MdL Sachsen
 Paul Oswald Ahnert (1897–1989), deutscher Astronom

Ahnert steht für:
 (3181) Ahnert, Asteroid des Hauptgürtels
 Ahnerts Astronomisches Jahrbuch, siehe Kalender für Sternfreunde